«Pointe-à-Raquette» puede referirse a:
 Pointe-à-Raquette, comuna haitiana del departamento de Oeste.
 Pointe à Raquette, 1ª sección comunal de la comuna haitiana de Pointe-à-Raquette.